

Норвей — місто, штат Айова
 Норвей — місто, штат Мен
 Норвей — місто, штат Мічиган
 Норвей — місто, штат Нью-Йорк
 Норвей — місто, штат Південна Кароліна
 Норвей — місто, штат Вісконсин
 Норвей — переписна місцевість, штат Індіана
 Норвей — переписна місцевість, штат Мен